Meagher ist der Familienname folgender Personen:

 Aileen Meagher (1910–1987), kanadische Leichtathletin
 Anthony Giroux Meagher (1940–2007), kanadischer Erzbischof von Kingston
 Daniel Joseph Meagher (* 1961), australischer Geistlicher, Weihbischof in Sydney
 Mary T. Meagher (* 1964), US-amerikanische Schwimmerin
 Rick Meagher (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Sylvia Meagher (1921–1989), US-amerikanische Medizinerin und Buchautorin
 Thomas Francis Meagher (1823–1867), US-amerikanischer Politiker (Montana-Territorium) und irischer Freiheitskämpfer